Ben 10 (2005–2008) – amerykański serial animowany nadawany przez Cartoon Network. Jego twórcą jest grupa Man of Action.

Fabuła 
10-letni Ben Tennyson wraz z kuzynką Gwen i dziadkiem Maxem jadą w wakacje na kemping. Podczas niego Ben znajduje Omnitrix – urządzenie podobne do zegarka.

Dzięki niemu może się zmieniać w dziesięciu kosmitów:

Później do zegarka dochodzą nowi kosmici: Kulopłot, Dzikie Pnącze, Upchuck, Klon, Największy i Gała. Omnitrix wchłania też DNA kosmicznego wilkołaka, mumii, Vicktora i Eona. Ben pod postacią kosmitów broni świat przed złem. Jego największymi wrogami są Vilgax i Kevin.

Adaptacje

Sequel

Gry 
 „Ben 10: Protector of the Earth”.
 „Ben 10 Alien Force The Game”.
 „Ben 10 Alien Force: Vilgax Attacks”.
 „Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction”.
 Powstała także Gra DVD „Ben 10: DVD Game”.
 Powstała również gra na telefony komórkowe – „Ben 10 Power Of The Omnitrix”.
 Powstała również gra na komputer – „Ben 10 Espace Fury”.

Filmy 
Powstały również filmy:
 „Ben 10: Tajemnica Omnitrixa” (ang. Ben 10: Secret of Omnitrix), animowany. Jego polska premiera odbyła się w piątek, 21 marca 2008 o godzinie 10:10 w Kinie Cartoon Network.

 „Ben 10: Wyścig z czasem” (ang. Ben 10: Race Against Time), fabularny. W Polsce został wyemitowany, 1 czerwca 2008 o godzinie 11:00 i 18:00 w Kinie Cartoon Network. Ekskluzywna premiera odbyła się 25 maja 2008 w Multikinie.

Obsada 
 Tara Strong
 Ben,
 Upgrade
 Steven Jay Blum –
 Inferno,
 Fantom,
 Vilgax
 Meagan Smith – Gwen
 Dee Bradley Baker –
 Mucha,
 Dzikopysk
 Paul Eiding – Dziadek Max
 Richard McGonagle – Czteroręki
 Richard Steven Horvitz – Szara Materia
 Fred Tatasciore –
 Kulopłot,
 Zębal
 Jim Ward –
 Diamentogłowy,
 Dzikie Pnącze,
 Szybcior

Wersja polska 
Wersja polska: Master Film na zlecenie Warner Bros.
Reżyseria:
 Paweł Łysak (odc. 1-3, 7),
 Artur Tyszkiewicz (odc. 4-6, 11-20, 27-33),
 Paweł Leśniak (odc. 8-10, 21-26),
 Dariusz Dunowski (odc. 34-49)
Dialogi:
 Kamila Klimas-Przybysz (odc. 1-11, 18-19, 21, 23-24, 26, 30-33, 35),
 Agnieszka Farkowska (odc. 12-17, 20, 22, 25, 27-29),
 Dariusz Dunowski (odc. 34, 36-49)
Dźwięk:
 Aneta Michalczyk-Falana (odc. 1-19, 27-46),
 Jerzy Rogowiec (odc. 20-26),
 Jakub Lenarczyk (odc. 47-49),
 Izabela Waśkiewicz (odc. 47-49)
Montaż:
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 1-13, 27-39, 44-49),
 Jan Graboś (odc. 14-19),
 Krzysztof Podolski (odc. 20-26),
 Paweł Siwiec (odc. 40-42),
 Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 43)
Kierownictwo produkcji:
 Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 1-19),
 Romuald Cieślak (odc. 20-26),
 Dariusz Falana (odc. 27-49)
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol
Wystąpili:
 Kajetan Lewandowski –
 Ben,
 Upgrade,
 Dzikopysk w śnie Bena (odc. 25),
 Ken (odc. 46)
 Joanna Pach –
 Gwen,
 Gwendolyn (odc. 28)
 Paweł Sanakiewicz – Dziadek Max
 Zbigniew Konopka –
 Czteroręki,
 Zębal,
 Zębferno (odc. 24),
 Policjant (odc. 27),
 Sprzedawca w sklepie (odc. 29),
 Ex (odc. 43)
 Dariusz Odija –
 Inferno,
 Hoverboard (odc. 5),
 Ochroniarz w hotelu (odc. 7),
 Drągal (odc. 9, 25),
 Ratownik (odc. 11),
 Diamentogłowy (odc. 13),
 Jeden z więźniów (odc. 37),
 Gaterboy (odc. 45)
 Jacek Mikołajczak –
 Diamentogłowy,
 Volcanus (odc. 19),
 Enoch – Przywódca „Organizacji” (odc. 36, 40),
 Jeden z więźniów (odc. 37),
 Lorens Wainwright (odc. 44),
 Spiker (odc. 45)
 Janusz Wituch –
 Szybcior,
 Szara Materia,
 Mucha,
 Mały Czteroręki (odc. 42),
 Jeden ze zbirów (odc. 45),
 Dzikie Pnącze (IV seria)
 Jarosław Boberek –
 Fantom,
 Dzikie Pnącze (II i III seria),
 Upchuck (III seria),
 Zombozo (odc. 9),
 Pomocnik wielkiego kleszcza (odc. 15),
 Narrator (odc. 17),
 Slix Vigma (odc. 18),
 Ishiyama (odc. 32),
 Ogniomiotacz (odc. 34)
 Jacek Rozenek –
 Kulopłot (seria II i III),
 Porucznik Steel (odc. 16),
 Vance Vetteroy (odc. 33),
 Steve Kaminx – prezenter TV (odc. 37)
 Leszek Zduń –
 Benwilk,
 Dorosły Ben (odc. 28),
 Elf Eryk (odc. 30),
 Devlin (odc. 46)
 Cezary Kwieciński –
 Benmumia,
 Kulopłot (niektóre odcinki IV serii),
 Upchuck (IV seria),
 Zębal (IV seria),
 Gała (odc. 49),
 Jamie – kolega z klasy Bena (odc. 1),
 Jeden z załogi Vilgaxa (odc. 1, 13, 16),
 Pomnik Kappa (odc. 32),
 Kolega Todda (odc. 35),
 J.T. (odc. 36, 47),
 Mały Inferno (odc. 42),
 Jeden z piratów drogowych (odc. 44),
 Jeżozwierz (odc. 45)
 Miłogost Reczek –
 Benvicktor,
 Doktor Vicktor (odc. 37, 38),
 Wieczny Król (odc. 40),
 Doktor Animo (odc. 41, 48-49),
 Hex (odc. 42),
 Ojciec Joela (odc. 43),
 Pan Beck (odc. 45),
 Kevin 11.000 (odc. 46),
 Kulopłot (odc. 47)
 Grzegorz Drojewski –
 Klon,
 Czteromucha (odc. 24),
 Strażnik (odc. 25),
 Chłopak grający na tubie (odc. 25),
 Dzieciak (odc. 34),
 Todd Maplewood (odc. 35),
 Chłopak z wesołego miasteczka (odc. 36),
 Odmłodzony Max (odc. 42),
 Odmłodzony Hex (odc. 42),
 Koledzy ze szkoły (odc. 47)
 Andrzej Chudy –
 Kwaśny Oddech (odc. 9),
 Hex (odc. 10, 23),
 Technorg (odc. 18),
 Kenko (odc. 32),
 Abel North (odc. 34),
 Porucznik Steel (odc. 40),
 Strażnik więzienia (odc. 41),
 Ojciec Camille (odc. 43),
 Sędzia (odc. 45)
 Andrzej Arciszewski –
 Vilgax (odc. 1, 5, 8, 13, 14, 17, 26, 28, 40, 47),
 Sklepikarz (odc. 2),
 Przywódca Limaxów (odc. 4),
 Cyrkowiec (odc. 9),
 Dyrektor marketu (odc. 27),
 Starzec (odc. 42),
 Urzędnik udzielający ślubu (odc. 43)
 Izabella Bukowska – Nauczycielka (odc. 1)
 Tomasz Steciuk – Cash (odc. 1)
 Jacek Wolszczak – J.T. (odc. 1)
 Cezary Nowak –
 Obozowicz (odc. 1, 16),
 Policjant (odc. 9),
 Złodziej (odc. 10),
 Szary Diament (odc. 24),
 Turysta na Wodospadzie Niagara (odc. 26)
 Paweł Szczesny –
 Strażnik (odc. 1),
 Właściciel mieszkania Animo (odc. 2)
 Arkadiusz Bazak – doktor Animo (odc. 2, 24, 28)
 Wojciech Paszkowski –
 Jonah Melville (odc. 3),
 Howell Wayneright (odc. 11),
 Główny pomocnik wielkiego kleszcza (odc. 15),
 Sublimino (odc. 27),
 Dzwonek (odc. 30)
 Jan Kulczycki – Kaptain Shaw (odc. 3)
 Elżbieta Gaertner – Ciocia Vera (odc. 4)
 Jerzy Molga – Marty – sąsiad cioci Very (odc. 4)
 Tadeusz Borowski – Kraab (odc. 5)
 Marcin Perchuć – Burmistrz Iskrowic (odc. 6)
 Krzysztof Szczerbiński – Kevin (odc. 7, 16, 18, 26)
 Agata Gawrońska-Bauman – Joey/Rojo (odc. 8)
 Beata Łuczak –
 Kudłata (odc. 9, 25),
 Kucharka w więzieniu (odc. 29),
 Czarodziejka (odc. 42),
 Kuzynka Lucy (odc. 43)
 Tomasz Marzecki – Enoch – Przywódca „Organizacji” (odc. 11, 21)
 Zbigniew Suszyński –
 Clancy (odc. 12),
 Ultimos (odc. 19),
 S.A.M. (odc. 33)
 Adam Krylik –
 Zły Kolega Kevina (odc. 7),
 Phil (odc. 14)
 Krzysztof Zakrzewski – Grzybnia (odc. 20)
 Mateusz Narloch – Gilbert (odc. 20)
 Maja Cygańska – Mandy (odc. 20)
 Włodzimierz Bednarski – Donovan Grand Smith (odc. 22)
 Kasper Garlicki – Edwin (odc. 22)
 Monika Pikuła – Czarodziejka (odc. 23)
 Katarzyna Łaska – Studentka Akademii Bancroft (odc. 25)
 Wojciech Machnicki –
 Przewodnik (odc. 23),
 Kwaśny Oddech (odc. 25)
 Katarzyna Skolimowska –
 Przewodniczka po muzeum (odc. 10),
 Gwendolyn (odc. 28)
 Anna Gajewska –
 Czarodziejka (odc. 29),
 Gwendolyn (odc. 46)
 Beata Jankowska-Tzimas –
 Pinky (odc. 29),
 Kai (odc. 31)
 Andrzej Blumenfeld – Wes (odc. 31)
 Aleksander Mikołajczak –
 Kane North (odc. 34),
 Strażnik (odc. 35, 37),
 Ochroniarz (odc. 36),
 Inżynier NASA (odc. 37),
 Pan Chciwy (odc. 45)
 Adam Bauman –
 Strażnik (odc. 34),
 Trener (odc. 36)
 Modest Ruciński –
 Spiker (odc. 34),
 Cash (odc. 36, 47),
 Strażnik wody (odc. 42),
 Joel (odc. 43)
 Tomasz Borkowski – Tim Dean (odc. 34)
 Joanna Węgrzynowska – Joan Maplewood (odc. 35)
 Włodzimierz Press –
 Prezydent (odc. 36),
 Doktor Shueman (odc. 37)
 Anna Sroka – Ksylena (odc. 39)
 Anna Apostolakis-Gluzińska –
 Dzieciak z lodami (odc. 42),
 Odmłodzony Ben (odc. 42),
 Matka Joela (odc. 43),
 Mama Gaterboya i Jeżozwierza (odc. 45)
 Agnieszka Kunikowska – Camille (odc. 43)
 Izabela Dąbrowska – Matka Camille (odc. 43)
 Tomasz Grochoczyński –
 Jeden z piratów drogowych (odc. 44),
 Niewzruszony Obiekt (odc. 45),
 Największy (odc. 46)
 Katarzyna Godlewska –
 Turbina (odc. 44),
 Joey/Rojo (odc. 48-49)
 Krzysztof Banaszyk – Ben 10.000 (odc. 46)
 Mirosław Konarowski – Ojciec Bena (odc. 47)
 Elżbieta Jędrzejewska –
 Mama Bena (odc. 47),
 Przewodniczka po forcie Knox (odc. 48),
 Czarodziejka (odc. 48-49)
 Lucyna Malec –
 Koledzy ze szkoły (odc. 47),
 Cooper (odc. 48-49)
 Grzegorz Pawlak –
 Nauczyciel Bena (odc. 47),
 Wieczny Król (odc. 48-49)
 Sławomir Pacek – Kwaśny Oddech (odc. 48-49)
 Hanna Kinder-Kiss –
 Strażniczka w więzieniu (odc. 29),
 Misty (odc. 29)

Śpiewały: Honorata Zajączkowska, Katarzyna Łaska, Anna Sochacka

Odcinki 
 W Polsce serial pojawił się po raz pierwszy:
 I sezon (odcinki 1-13) – 4 września 2006 roku,
 II sezon (odcinki 14-26) – 8 stycznia 2007 roku (odc. 24 „Powrót Doktora Animo”, pojawił się 4 stycznia 2007 roku),
 III sezon (odcinki 27-39) – 4 czerwca 2007 roku,
 odcinki krótkometrażowe – 8 marca 2008 roku, podczas dwudniowego maratonu Ben 10 TV – odcinki trwają ok. 2 minut,
 Film Ben 10: Tajemnica Omnitrixa – 21 marca 2008 roku w ramach Świątecznego Kina Cartoon Network,
 IV sezon (odcinki 40-49) – 29 marca 2008 roku,
 Film Ben 10: Wyścig z czasem – premiera 1 czerwca 2008 roku w Kinie Cartoon Network z okazji Dnia Dziecka.
 Odcinki 48 i 49: „Ben 10 kontra Minus 10” zostały wyemitowane łącznie w całości po raz pierwszy 19 października 2008 roku o godz. 18:00 w ramach Kina Cartoon Network.
 Maratony Ben 10:
 Ben 10 TV – 8 marca i 9 marca 2008 roku, w godz. 06:00-21:00,
 Ben 10 Non Stop – 22 listopada i 23 listopada 2008 roku, w godz. 10:10-20:10.
 Maraton z Ben 10 – 4 lipca i 5 lipca 2009 roku, w godz. 8:00-13:00.
 Serial wygrał w CN trzeci i ósmy „Piątek Na Żądanie”, emitowane 20 lipca i 24 sierpnia 2007 roku.
 Odcinki serialu zostały wydane w Polsce na DVD: część 1 – 28 sierpnia 2009, część 2 – 25 września 2009 roku, część 3 – 30 października 2009 roku, część 4 – 27 listopada 2009 roku.

Spis odcinków

Komiksy 
Komiksy o Ben 10 są/były wydawane w Polsce w Ben 10 Magazynie, w Ben 10: Turbokomiksie, w Ben 10: Obcy pojedynek, a także czasami w Cartoon Network Magazynie

Linki zewnętrzne 
 Logo
 
 
 
 Ben 10 na stronie CartooonNetwork.pl
 Ben 10 na stronie CartoonNetwork.com

Przypisy 

 
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2008
Amerykańskie telewizyjne seriale fantastyczne